Degerby bezeichnet

 einen Ort in der finnischen Gemeinde Ingå
 einen Ort in der finnischen Gemeinde Pargas
 einen Ort auf der finnischen Insel Föglö
 den ursprünglichen Namen der finnischen Stadt Loviisa